

Pessoas
James Colton

Localidades

Colton (Califórnia)
Colton (Dakota do Sul)
Colton (Washington)

Desambiguação